Давид Бакрадзе:
 Бакрадзе, Давид Ильич (1912—1977) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Бакрадзе, Давид Шукриевич (род. 1972) — председатель парламента Грузии с 2008.